

Wydarzenia 

 chińscy astronomowie odnotowali pojawienie się komety Halleya, jest to najstarszy zapis pojawienia się tej komety